Елешница — болгарский топоним. Может означать: 
 Елешница (Благоевградская область) — село в Болгарии. 
 Елешница (Софийская область) — село в Болгарии.
  — правый приток Струмы.